est la formule brute de plusieurs isomères.

 lévofloxacine, numéro CAS 
 ofloxacine, numéro CAS